Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandyr Kostow – bułgarski piłkarz
 Dimo Kostow – bułgarski zapaśnik, olimpijczyk
 Dimityr Kostow – bułgarski ekonomista i polityk
 Hari Kostow – macedoński ekonomista, bankowiec i polityk
 Iwan Kostow – bułgarski polityk i ekonomista
 Julia Kostow – polska aktorka dziecięca
 Kristian Kostow – bułgarsko-rosyjski piosenkarz
 Nikołaj Kostow – bułgarski piłkarz
 Trajczo Kostow – bułgarski polityk
 Wyłczo Kostow – bułgarski zapaśnik, olimpijczyk